Żegota – imię
 Żegota – kryptonim konspiracyjny Rady Pomocy Żydom
 Żegota – pseudonim Ignacego Domeyki
 Żegota – pseudonim Tadeusza Kurcyusza
 Marian Januszajtis-Żegota – 1889-1973, generał